Діаблере () — льодовик, лежить на вершині Ле-Д'яблеретс, що в Бернських Альпах у кантоні Вале (Швейцарія). Його площа становить близько 1 км².

Льодовики Альп
Льодовики Швейцарії
Вале